Aufstiegshilfe steht für 

 Aufstiegshilfe (Erschließung), Sammelbegriff für Lifte als bauliche Anlagen
 Aufstiegshilfe (Arbeitsschutz), Sammelbegriff für Hilfsmittel wie Leitern, Treppen u. ä.
 Aufstiegshilfe (Reiter) im Pferdesport
 Aufstiegshilfe (Gleiter) im Flugsport
 Treppenaufstiegshilfe für Rollstühle